Název Odolenovice má více sídel:
 Odolenovice (Jenišovice) – část obce Jenišovice v okrese Jablonec nad Nisou
 Odolenovice (Krásné Údolí) – část obce Krásné Údolí v okrese Karlovy Vary